Список птиц Китая включает около 1323 видов, встречающихся на территории КНР. Из них 54 эндемичных вида (Голубой ушастый фазан, Золотой фазан, Alectoris magna, Tetraophasis obscurus, Arborophila rufipectus, Arborophila gingica, Arborophila ardens, Tragopan caboti, Lophophorus lhuysii, Crossoptilon mantchuricum, Syrmaticus ellioti, Syrmaticus reevesii, Bonasa sewerzowi, Strix davidi и др.), 2 интродуцированных (Psittacula krameri, Padda oryzivora) и 88 видов находятся под угрозой исчезновения.

Gaviidae 
 Gavia stellata
 Gavia arctica
 Gavia pacifica
 Gavia immer
 Gavia adamsii

Podicipedidae 
 Tachybaptus ruficollis
 Podiceps grisegena
 Podiceps cristatus
 Podiceps auritus
 Podiceps nigricollis

Diomedeidae 
 Phoebastria albatrus
 Phoebastria nigripes

Procellariidae 
 Fulmarus glacialis
 Pterodroma rostrata
 Pterodroma hypoleuca
 Bulweria bulwerii
 Calonectris leucomelas
 Puffinus pacificus
 Puffinus griseus

Hydrobatidae 
 Oceanodroma leucorhoa
 Oceanodroma monorhis

Phaethontidae 
 Phaethon aethereus
 Phaethon rubricauda
 Phaethon lepturus

Pelecanidae 
 Pelecanus onocrotalus
 Pelecanus philippensis
 Pelecanus crispus

Sulidae 
 Sula dactylatra
 Sula sula
 Sula leucogaster

Phalacrocoracidae 
 Phalacrocorax carbo
 Phalacrocorax capillatus
 Phalacrocorax pelagicus
 Phalacrocorax urile
 Phalacrocorax niger

Anhingidae 
 Anhinga melanogaster

Fregatidae 
 Fregata andrewsi
 Fregata minor
 Fregata ariel

Ardeidae 
 Ardea cinerea
 Ardea insignis
 Ardea sumatrana
 Ardea purpurea
 Ardea alba
 Egretta intermedia
 Egretta garzetta
 Egretta eulophotes
 Egretta sacra
 Ardeola bacchus
 Bubulcus ibis
 Butorides striata
 Nycticorax nycticorax
 Gorsachius magnificus
 Gorsachius goisagi
 Gorsachius melanolophus
 Ixobrychus sinensis
 Ixobrychus eurhythmus
 Ixobrychus cinnamomeus
 Ixobrychus flavicollis
 Botaurus stellaris

Ciconiidae 
 Mycteria leucocephala
 Anastomus oscitans
 Ciconia nigra
 Ciconia ciconia
 Ciconia boyciana
 Leptoptilos javanicus

Threskiornithidae 
 Threskiornis melanocephalus
 Pseudibis davisoni
 Nipponia nippon
 Plegadis falcinellus
 Platalea leucorodia
 Platalea minor

Phoenicopteridae 
 Phoenicopterus roseus

Anatidae 
 Dendrocygna javanica
 Cygnus olor
 Cygnus cygnus
 Cygnus columbianus
 Anser cygnoides
 Anser fabalis
 Anser albifrons
 Anser erythropus
 Anser anser
 Anser indicus
 Chen caerulescens
 Branta bernicla
 Branta canadensis
 Branta ruficollis
 Tadorna ferruginea
 Tadorna tadorna
 Sarkidiornis melanotos
 Nettapus coromandelianus
 Aix galericulata
 Anas penelope
 Anas falcata
 Anas strepera
 Anas formosa
 Anas carolinensis
 Anas crecca
 Anas platyrhynchos
 Anas poecilorhyncha
 Anas acuta
 Anas querquedula
 Anas clypeata
 Marmaronetta angustirostris
 Netta rufina
 Aythya ferina
 Aythya nyroca
 Aythya baeri
 Aythya fuligula
 Aythya marila
 Polysticta stelleri
 Histrionicus histrionicus
 Clangula hyemalis
 Melanitta nigra
 Melanitta fusca
 Bucephala clangula
 Mergellus albellus
 Mergus serrator
 Mergus merganser
 Mergus squamatus
 Oxyura leucocephala

Pandionidae 
 Pandion haliaetus

Accipitridae 
 Aviceda jerdoni
 Aviceda leuphotes
 Pernis ptilorhynchus
 Elanus caeruleus
 Milvus migrans
 Haliastur indus
 Haliaeetus leucogaster
 Haliaeetus leucoryphus
 Haliaeetus albicilla
 Haliaeetus pelagicus
 Ichthyophaga humilis
 Gypaetus barbatus
 Gyps bengalensis
 Gyps himalayensis
 Aegypius monachus
 Sarcogyps calvus
 Circaetus gallicus
 Spilornis cheela
 Circus aeruginosus
 Circus spilonotus
 Circus cyaneus
 Circus macrourus
 Circus melanoleucos
 Circus pygargus
 Accipiter trivirgatus
 Accipiter badius
 Accipiter soloensis
 Accipiter gularis
 Accipiter virgatus
 Accipiter nisus
 Accipiter gentilis
 Butastur teesa
 Butastur liventer
 Butastur indicus
 Buteo buteo
 Buteo rufinus
 Buteo hemilasius
 Buteo lagopus
 Ictinaetus malayensis
 Aquila clanga
 Aquila nipalensis
 Aquila heliaca
 Aquila chrysaetos
 Aquila fasciatus
 Aquila pennatus
 Aquila kienerii
 Spizaetus nipalensis

Falconidae 
 Microhierax caerulescens
 Microhierax melanoleucus
 Falco naumanni
 Falco tinnunculus
 Falco vespertinus
 Falco amurensis
 Falco columbarius
 Falco subbuteo
 Falco severus
 Falco cherrug
 Falco rusticolus
 Falco pelegrinoides
 Falco peregrinus

Tetraonidae 
 Dendragapus falcipennis
 Lagopus lagopus
 Lagopus muta
 Tetrao parvirostris
 Tetrao urogallus
 Tetrao tetrix
 Bonasa bonasia
 Bonasa sewerzowi

Phasianidae 
 Lerwa lerwa
 Tetraophasis obscurus
 Tetraophasis szechenyii
 Tetraogallus altaicus
 Tetraogallus tibetanus
 Tetraogallus himalayensis
 Alectoris chukar
 Alectoris magna
 Francolinus pintadeanus
 Perdix perdix
 Perdix dauurica
 Perdix hodgsoniae
 Coturnix japonica
 Coturnix coturnix
 Coturnix chinensis
 Arborophila torqueola
 Arborophila rufipectus
 Arborophila mandellii
 Arborophila gingica
 Arborophila rufogularis
 Arborophila atrogularis
 Arborophila ardens
 Arborophila brunneopectus
 Arborophila chloropus
 Arborophila charltonii
 Bambusicola fytchii
 Bambusicola thoracica
 Ithaginis cruentus
 Tragopan melanocephalus
 Tragopan satyra
 Tragopan blythii
 Tragopan temminckii
 Tragopan caboti
 Pucrasia macrolopha
 Lophophorus impejanus
 Lophophorus sclateri
 Lophophorus lhuysii
 Gallus gallus
 Lophura leucomelanos
 Lophura nycthemera
 Crossoptilon crossoptilon
 Crossoptilon mantchuricum
 Crossoptilon auritum
 Syrmaticus ellioti
 Syrmaticus humiae
 Syrmaticus reevesii
 Phasianus colchicus
 Chrysolophus pictus
 Chrysolophus amherstiae
 Polyplectron bicalcaratum
 Pavo muticus

Turnicidae 
 Turnix sylvatica
 Turnix tanki
 Turnix suscitator

Gruidae 
 Anthropoides virgo
 Grus leucogeranus
 Grus canadensis
 Grus antigone
 Grus vipio
 Grus grus
 Grus monacha
 Grus nigricollis
 Grus japonensis

Rallidae 
 Coturnicops exquisitus
 Rallina fasciata
 Rallina eurizonoides
 Gallirallus striatus
 Rallus aquaticus
 Crex crex
 Amaurornis akool
 Amaurornis phoenicurus
 Amaurornis bicolor
 Porzana parva
 Porzana pusilla
 Porzana porzana
 Porzana fusca
 Porzana paykullii
 Gallicrex cinerea
 Porphyrio porphyrio
 Gallinula chloropus
 Fulica atra

Otididae 
 Otis tarda
 Chlamydotis macqueenii
 Tetrax tetrax

Jacanidae 
 Hydrophasianus chirurgus
 Metopidius indicus

Rostratulidae 
 Rostratula benghalensis

Haematopodidae 
 Haematopus ostralegus

Ibidorhynchidae 
 Ibidorhyncha struthersii

Recurvirostridae 
 Himantopus himantopus
 Recurvirostra avosetta

Burhinidae 
 Burhinus oedicnemus
 Burhinus recurvirostris

Glareolidae 
 Glareola pratincola
 Glareola maldivarum
 Glareola lactea

Charadriidae 
 Vanellus vanellus
 Vanellus duvaucelii
 Vanellus cinereus
 Vanellus indicus
 Vanellus gregarius
 Pluvialis fulva
 Pluvialis dominica
 Pluvialis squatarola
 Charadrius hiaticula
 Charadrius placidus
 Charadrius dubius
 Charadrius alexandrinus
 Charadrius peronii
 Charadrius mongolus
 Charadrius leschenaultii
 Charadrius asiaticus
 Charadrius veredus
 Charadrius morinellus

Scolopacidae 
 Scolopax rusticola
 Lymnocryptes minimus
 Gallinago solitaria
 Gallinago hardwickii
 Gallinago nemoricola
 Gallinago stenura
 Gallinago megala
 Gallinago gallinago
 Limnodromus scolopaceus
 Limnodromus semipalmatus
 Limosa limosa
 Limosa lapponica
 Numenius minutus
 Numenius phaeopus
 Numenius arquata
 Numenius madagascariensis
 Tringa erythropus
 Tringa totanus
 Tringa stagnatilis
 Tringa nebularia
 Tringa guttifer
 Tringa ochropus
 Tringa glareola
 Xenus cinereus
 Actitis hypoleucos
 Heterosceles brevipes
 Heterosceles incanus
 Arenaria interpres
 Calidris tenuirostris
 Calidris canutus
 Calidris alba
 Calidris mauri
 Calidris ruficollis
 Calidris minuta
 Calidris temminckii
 Calidris subminuta
 Calidris melanotos
 Calidris acuminata
 Calidris ferruginea
 Calidris alpina
 Calidris ptilocnemis
 Eurynorhynchus pygmeus
 Limicola falcinellus
 Philomachus pugnax
 Phalaropus lobatus
 Phalaropus fulicarius

Stercorariidae 
 Stercorarius pomarinus
 Stercorarius parasiticus
 Stercorarius longicaudus

Laridae 
 Larus crassirostris
 Larus canus
 Larus glaucescens
 Larus hyperboreus
 Larus argentatus
 Larus heuglini
 Larus vegae
 Larus cachinnans
 Larus ichthyaetus
 Larus schistisagus
 Larus brunnicephalus
 Larus ridibundus
 Larus genei
 Larus saundersi
 Larus relictus
 Larus pipixcan
 Larus minutus
 Rhodostethia rosea
 Rissa tridactyla

Sternidae 
 Sterna nilotica
 Sterna caspia
 Sterna bengalensis
 Sterna bernsteini
 Sterna bergii
 Sterna aurantia
 Sterna dougallii
 Sterna sumatrana
 Sterna hirundo
 Sterna albifrons
 Sterna acuticauda
 Sterna anaethetus
 Sterna fuscata
 Chlidonias hybridus
 Chlidonias leucopterus
 Chlidonias niger
 Anous stolidus
 Gygis alba

Rynchopidae 
 Rynchops albicollis

Alcidae 
 Brachyramphus marmoratus
 Brachyramphus perdix
 Synthliboramphus antiquus
 Synthliboramphus wumizusume
 Cerorhinca monocerata

Pteroclidae 
 Syrrhaptes tibetanus
 Syrrhaptes paradoxus
 Pterocles orientalis

Columbidae 
 Columba livia
 Columba rupestris
 Columba leuconota
 Columba oenas
 Columba eversmanni
 Columba palumbus
 Columba hodgsonii
 Columba pulchricollis
 Columba punicea
 Columba janthina
 Streptopelia turtur
 Streptopelia orientalis
 Streptopelia decaocto
 Streptopelia tranquebarica
 Streptopelia chinensis
 Streptopelia senegalensis
 Macropygia unchall
 Macropygia ruficeps
 Chalcophaps indica
 Treron bicincta
 Treron pompadora
 Treron curvirostra
 Treron phoenicoptera
 Treron apicauda
 Treron sphenura
 Treron sieboldii
 Treron formosae
 Ptilinopus leclancheri
 Ducula aenea
 Ducula badia

Psittacidae 
 Psittacula eupatria
 Psittacula krameri
 Psittacula himalayana
 Psittacula finschii
 Psittacula roseata
 Psittacula derbiana
 Psittacula alexandri
 Loriculus vernalis

Cuculidae 
 Clamator jacobinus
 Clamator coromandus
 Cuculus sparverioides
 Cuculus varius
 Cuculus fugax
 Cuculus nisicolor
 Cuculus hyperythrus
 Cuculus micropterus
 Cuculus canorus
 Cuculus saturatus
 Cuculus horsfieldi
 Cuculus poliocephalus
 Cacomantis sonneratii
 Cacomantis merulinus
 Chrysococcyx maculatus
 Chrysococcyx xanthorhynchus
 Surniculus lugubris
 Eudynamys scolopaceus — коэль
 Phaenicophaeus tristis
 Centropus sinensis
 Centropus bengalensis

Tytonidae 
 Tyto longimembris
 Tyto alba
 Phodilus badius

Strigidae 
 Otus spilocephalus
 Otus lettia
 Otus lempiji
 Otus brucei
 Otus scops
 Otus sunia
 Bubo bubo
 Bubo nipalensis
 Bubo coromandus
 Bubo scandiacus
 Ketupa blakistoni
 Ketupa zeylonensis
 Ketupa flavipes
 Strix leptogrammica
 Strix aluco
 Strix uralensis
 Strix davidi
 Strix nebulosa
 Surnia ulula
 Glaucidium passerinum
 Glaucidium brodiei
 Glaucidium cuculoides
 Athene brama
 Athene noctua
 Aegolius funereus
 Ninox scutulata
 Asio otus
 Asio flammeus

Podargidae 
 Batrachostomus hodgsoni

Caprimulgidae 
 Eurostopodus macrotis
 Caprimulgus indicus
 Caprimulgus europaeus
 Caprimulgus aegyptius
 Caprimulgus centralasicus
 Caprimulgus macrurus
 Caprimulgus affinis

Apodidae 
 Aerodramus brevirostris
 Aerodramus rogersi
 Aerodramus maximus
 Hirundapus caudacutus
 Hirundapus cochinchinensis
 Cypsiurus balasiensis
 Apus apus
 Apus pacificus
 Apus affinis
 Apus nipalensis

Hemiprocnidae 
 Hemiprocne coronata

Trogonidae 
 Harpactes erythrocephalus
 Harpactes oreskios
 Harpactes wardi

Alcedinidae 
 Alcedo hercules
 Alcedo atthis
 Alcedo meninting
 Ceyx erithacus
 Pelargopsis capensis
 Halcyon coromanda
 Halcyon smyrnensis
 Halcyon pileata
 Todirhamphus chloris
 Megaceryle lugubris
 Ceryle rudis

Meropidae 
 Nyctyornis athertoni
 Merops orientalis
 Merops viridis
 Merops philippinus
 Merops apiaster
 Merops leschenaulti

Coraciidae 
 Coracias garrulus
 Coracias benghalensis
 Eurystomus orientalis

Upupidae 
 Upupa epops

Bucerotidae 
 Anthracoceros albirostris
 Buceros bicornis
 Anorrhinus austeni
 Aceros nipalensis
 Aceros undulatus

Capitonidae 
 Megalaima virens
 Megalaima lineata
 Megalaima faiostricta
 Megalaima franklinii
 Megalaima oorti
 Megalaima asiatica
 Megalaima australis
 Megalaima haemacephala

Indicatoridae 
 Indicator xanthonotus

Picidae 
 Jynx torquilla
 Picumnus innominatus
 Sasia ochracea
 Dendrocopos canicapillus
 Dendrocopos kizuki
 Dendrocopos minor
 Dendrocopos atratus
 Dendrocopos hyperythrus
 Dendrocopos darjellensis
 Dendrocopos cathpharius
 Dendrocopos leucotos
 Dendrocopos major
 Dendrocopos leucopterus
 Picoides tridactylus
 Celeus brachyurus
 Dryocopus javensis
 Dryocopus martius
 Picus chlorolophus
 Picus flavinucha
 Picus vittatus
 Picus xanthopygaeus
 Picus squamatus
 Picus rabieri
 Picus canus
 Dinopium shorii
 Dinopium javanense
 Chrysocolaptes lucidus
 Gecinulus grantia
 Blythipicus pyrrhotis
 Mulleripicus pulverulentus

Eurylaimidae 
 Psarisomus dalhousiae
 Serilophus lunatus

Pittidae 
 Pitta phayrei
 Pitta nipalensis
 Pitta soror
 Pitta oatesi
 Pitta cyanea
 Pitta sordida
 Pitta brachyura
 Pitta nympha
 Pitta moluccensis

Alaudidae 
 Mirafra javanica
 Melanocorypha bimaculata
 Melanocorypha maxima
 Melanocorypha mongolica
 Melanocorypha leucoptera
 Melanocorypha yeltoniensis
 Calandrella brachydactyla
 Calandrella acutirostris
 Calandrella rufescens
 Calandrella cinerea
 Calandrella raytal
 Galerida cristata
 Alauda arvensis
 Alauda gulgula
 Eremophila alpestris

Hirundinidae 
 Riparia riparia
 Riparia diluta
 Riparia paludicola
 Ptyonoprogne rupestris
 Ptyonoprogne concolor
 Hirundo rustica
 Hirundo tahitica
 Hirundo smithii
 Cecropis daurica
 Cecropis striolata
 Delichon urbica
 Delichon dasypus
 Delichon nipalensis

Motacillidae 
 Dendronanthus indicus
 Motacilla alba
 Motacilla lugens
 Motacilla grandis
 Motacilla citreola
 Motacilla flava
 Motacilla tschutschensis
 Motacilla cinerea
 Anthus rufulus
 Anthus richardi
 Anthus campestris
 Anthus godlewskii
 Anthus trivialis
 Anthus hodgsoni
 Anthus gustavi
 Anthus pratensis
 Anthus cervinus
 Anthus roseatus
 Anthus spinoletta
 Anthus sylvanus
 Anthus rubescens

Campephagidae 
 Coracina macei
 Coracina novaehollandiae
 Coracina melaschistos
 Pericrocotus roseus
 Pericrocotus cantonensis
 Pericrocotus divaricatus
 Pericrocotus ethologus
 Pericrocotus brevirostris
 Pericrocotus flammeus
 Pericrocotus solaris
 Hemipus picatus

Pycnonotidae 
 Spizixos canifrons
 Spizixos semitorques
 Pycnonotus striatus
 Pycnonotus atriceps
 Pycnonotus melanicterus
 Pycnonotus jocosus
 Pycnonotus xanthorrhous
 Pycnonotus sinensis
 Pycnonotus cafer
 Pycnonotus aurigaster
 Pycnonotus finlaysoni
 Pycnonotus flavescens
 Alophoixus flaveolus
 Alophoixus pallidus
 Iole propinqua
 Ixos amaurotis
 Hemixos flavala
 Hemixos castanonotus
 Ixos mcclellandii
 Hypsipetes leucocephalus

Regulidae 
 Regulus regulus

Chloropseidae 
 Chloropsis cochinchinensis
 Chloropsis aurifrons
 Chloropsis hardwickii

Aegithinidae 
 Aegithina tiphia
 Aegithina lafresnayei

Bombycillidae 
 Bombycilla garrulus
 Bombycilla japonica

Cinclidae 
 Cinclus cinclus
 Cinclus pallasii

Troglodytidae 
 Troglodytes troglodytes

Prunellidae 
 Prunella collaris
 Prunella himalayana
 Prunella rubeculoides
 Prunella strophiata
 Prunella montanella
 Prunella fulvescens
 Prunella atrogularis
 Prunella koslowi
 Prunella immaculata

Turdidae 
 Monticola saxatilis
 Monticola gularis
 Monticola rufiventris
 Monticola solitarius
 Myophonus caeruleus
 Zoothera citrina
 Zoothera sibirica
 Zoothera mollissima
 Zoothera dixoni
 Zoothera dauma
 Zoothera marginata
 Turdus hortulorum
 Turdus unicolor
 Turdus dissimilis
 Turdus cardis
 Turdus albocinctus
 Turdus boulboul
 Turdus merula
 Turdus poliocephalus
 Turdus rubrocanus
 Turdus kessleri
 Turdus feae
 Turdus obscurus
 Turdus pallidus
 Turdus chrysolaus
 Turdus ruficollis
 Turdus naumanni
 Turdus pilaris
 Turdus iliacus
 Turdus philomelos
 Turdus mupinensis
 Turdus viscivorus
 Brachypteryx hyperythra
 Brachypteryx stellata
 Brachypteryx leucophrys
 Brachypteryx montana

Cisticolidae 
 Cisticola juncidis
 Cisticola exilis
 Rhopophilus pekinensis
 Prinia criniger
 Prinia polychroa
 Prinia atrogularis
 Prinia rufescens
 Prinia hodgsonii
 Prinia flaviventris
 Prinia inornata

Sylviidae 
 Tesia castaneocoronata
 Tesia olivea
 Tesia cyaniventer
 Urosphena squameiceps
 Cettia canturians
 Cettia pallidipes
 Cettia diphone
 Cettia fortipes
 Cettia major
 Cettia flavolivacea
 Cettia acanthizoides
 Cettia brunnifrons
 Cettia cetti
 Bradypterus thoracicus
 Bradypterus major
 Bradypterus tacsanowskius
 Bradypterus seebohmi
 Bradypterus luteoventris
 Locustella lanceolata
 Locustella naevia
 Locustella certhiola
 Locustella ochotensis
 Locustella pleskei
 Locustella luscinioides
 Locustella fasciolata
 Acrocephalus schoenobaenus
 Acrocephalus sorghophilus
 Acrocephalus bistrigiceps
 Acrocephalus agricola
 Acrocephalus concinens
 Acrocephalus scirpaceus
 Acrocephalus dumetorum
 Acrocephalus arundinaceus
 Acrocephalus orientalis
 Acrocephalus stentoreus
 Acrocephalus aedon
 Hippolais caligata
 Hippolais rama
 Hippolais pallida
 Orthotomus cuculatus
 Orthotomus sutorius
 Orthotomus atrogularis
 Leptopoecile sophiae
 Leptopoecile elegans
 Phylloscopus collybita
 Phylloscopus sindianus
 Phylloscopus sibilatrix
 Phylloscopus fuscatus
 Phylloscopus fuligiventer
 Phylloscopus affinis
 Phylloscopus subaffinis
 Phylloscopus griseolus
 Phylloscopus armandii
 Phylloscopus schwarzi
 Phylloscopus pulcher
 Phylloscopus maculipennis
 Phylloscopus proregulus
 Phylloscopus kansuensis
 Phylloscopus chloronotus
 Phylloscopus forresti
 Phylloscopus yunnanensis
 Phylloscopus inornatus
 Phylloscopus humei
 Phylloscopus borealis
 Phylloscopus trochiloides
 Phylloscopus tenellipes
 Phylloscopus magnirostris
 Phylloscopus occipitalis
 Phylloscopus coronatus
 Phylloscopus reguloides
 Phylloscopus hainanus
 Phylloscopus emeiensis
 Phylloscopus davisoni
 Phylloscopus cantator
 Phylloscopus ricketti
 Seicercus burkii
 Seicercus xanthoschistos
 Seicercus affinis
 Seicercus poliogenys
 Seicercus castaniceps
 Abroscopus albogularis
 Abroscopus superciliaris
 Abroscopus schisticeps
 Tickellia hodgsoni
 Megalurus pryeri
 Megalurus palustris
 Graminicola bengalensis
 Sylvia communis
 Sylvia curruca
 Sylvia minula
 Sylvia margelanica
 Sylvia althaea
 Sylvia nana
 Sylvia nisoria
 Seicercus tephrocephalus
 Seicercus whistleri
 Seicercus valentini
 Seicercus soror

Muscicapidae 
 Rhinomyias brunneata
 Muscicapa striata
 Muscicapa griseisticta
 Muscicapa sibirica
 Muscicapa dauurica
 Muscicapa williamsoni
 Muscicapa muttui
 Muscicapa ferruginea
 Ficedula zanthopygia
 Ficedula narcissina
 Ficedula beijingnica
 Ficedula mugimaki
 Ficedula hodgsonii
 Ficedula strophiata
 Ficedula parva
 Ficedula albicilla
 Ficedula hyperythra
 Ficedula monileger
 Ficedula westermanni
 Ficedula superciliaris
 Ficedula tricolor
 Ficedula sapphira
 Cyanoptila cyanomelana
 Eumyias thalassina
 Niltava grandis
 Niltava macgrigoriae
 Niltava davidi
 Niltava sundara
 Niltava vivida
 Cyornis concretus
 Cyornis hainanus
 Cyornis poliogenys
 Cyornis unicolor
 Cyornis rubeculoides
 Cyornis banyumas
 Muscicapella hodgsoni
 Culicicapa ceylonensis
 Erithacus rubecula
 Erithacus akahige
 Erithacus komadori
 Luscinia sibilans
 Luscinia megarhynchos
 Luscinia calliope
 Luscinia pectoralis
 Luscinia svecica
 Luscinia ruficeps
 Luscinia obscura
 Luscinia pectardens
 Luscinia brunnea
 Luscinia cyane
 Tarsiger cyanurus
 Tarsiger chrysaeus
 Tarsiger indicus
 Tarsiger hyperythrus
 Cercotrichas galactotes
 Copsychus saularis
 Copsychus malabaricus
 Phoenicurus alaschanicus
 Phoenicurus erythronota
 Phoenicurus caeruleocephalus
 Phoenicurus ochruros
 Phoenicurus phoenicurus
 Phoenicurus hodgsoni
 Phoenicurus schisticeps
 Phoenicurus auroreus
 Phoenicurus erythrogaster
 Phoenicurus frontalis
 Chaimarrornis leucocephalus
 Rhyacornis fuliginosus
 Hodgsonius phaenicuroides
 Cinclidium leucurum
 Saxicola maura
 Cinclidium frontale
 Grandala coelicolor
 Enicurus scouleri
 Enicurus immaculatus
 Enicurus schistaceus
 Enicurus leschenaulti
 Enicurus maculatus
 Cochoa purpurea
 Cochoa viridis
 Saxicola insignis
 Saxicola caprata
 Saxicola jerdoni
 Saxicola ferrea
 Oenanthe oenanthe
 Oenanthe picata
 Oenanthe pleschanka
 Oenanthe deserti
 Oenanthe isabellina

Rhipiduridae 
 Rhipidura hypoxantha
 Rhipidura albicollis
 Rhipidura aureola

Monarchidae 
 Hypothymis azurea
 Terpsiphone atrocaudata
 Terpsiphone paradisi

Timaliidae 
 Garrulax perspicillatus
 Garrulax albogularis
 Garrulax leucolophus
 Garrulax monileger
 Garrulax pectoralis
 Garrulax striatus
 Garrulax strepitans
 Garrulax maesi
 Garrulax ruficollis
 Garrulax chinensis
 Garrulax galbanus
 Garrulax davidi
 Garrulax sukatschewi
 Garrulax cineraceus
 Garrulax rufogularis
 Garrulax ocellatus
 Garrulax lunulatus
 Garrulax bieti
 Garrulax maximus
 Garrulax caerulatus
 Garrulax poecilorhynchus
 Garrulax merulinus
 Garrulax canorus
 Garrulax sannio
 Garrulax lineatus
 Garrulax subunicolor
 Garrulax squamatus
 Garrulax elliotii
 Garrulax variegatus
 Garrulax henrici
 Garrulax affinis
 Garrulax erythrocephalus
 Garrulax formosus
 Garrulax milnei
 Liocichla omeiensis
 Liocichla phoenicea
 Pellorneum tickelli
 Pellorneum albiventre
 Pellorneum ruficeps
 Pomatorhinus hypoleucos
 Pomatorhinus erythrocnemis
 Pomatorhinus erythrogenys
 Pomatorhinus ruficollis
 Pomatorhinus ochraceiceps
 Pomatorhinus ferruginosus
 Xiphirhynchus superciliaris
 Rimator malacoptilus
 Napothera crispifrons
 Napothera brevicaudata
 Napothera epilepidota
 Pnoepyga albiventer
 Pnoepyga pusilla
 Spelaeornis troglodytoides
 Spelaeornis formosus
 Spelaeornis chocolatinus
 Sphenocichla humei
 Stachyris ambigua
 Stachyris ruficeps
 Stachyris chrysaea
 Stachyris nigriceps
 Stachyris striolata
 Macronous gularis
 Timalia pileata
 Chrysomma sinense
 Chrysomma poecilotis
 Babax lanceolatus
 Babax waddelli
 Babax koslowi
 Leiothrix argentauris
 Leiothrix lutea
 Cutia nipalensis
 Pteruthius rufiventer
 Pteruthius flaviscapis
 Pteruthius xanthochlorus
 Pteruthius melanotis
 Pteruthius aenobarbus
 Gampsorhynchus rufulus
 Actinodura egertoni
 Actinodura ramsayi
 Actinodura nipalensis
 Actinodura waldeni
 Actinodura souliei
 Minla cyanouroptera
 Minla strigula
 Minla ignotincta
 Alcippe chrysotis
 Alcippe variegaticeps
 Alcippe cinerea
 Alcippe castaneceps
 Alcippe vinipectus
 Alcippe striaticollis
 Alcippe ruficapilla
 Alcippe cinereiceps
 Alcippe ludlowi
 Alcippe rufogularis
 Alcippe brunnea
 Alcippe dubia
 Alcippe poioicephala
 Alcippe morrisonia
 Alcippe nipalensis
 Heterophasia annectens
 Heterophasia capistrata
 Heterophasia gracilis
 Heterophasia melanoleuca
 Heterophasia desgodinsi
 Heterophasia pulchella
 Heterophasia picaoides
 Yuhina castaniceps
 Yuhina bakeri
 Yuhina flavicollis
 Yuhina gularis
 Yuhina diademata
 Yuhina occipitalis
 Yuhina nigrimenta
 Yuhina zantholeuca
 Myzornis pyrrhoura

Paradoxornithidae 
 Panurus biarmicus
 Conostoma oemodium
 Paradoxornis unicolor
 Paradoxornis gularis
 Paradoxornis paradoxus
 Paradoxornis guttaticollis
 Paradoxornis conspicillatus
 Paradoxornis webbianus
 Paradoxornis brunneus
 Paradoxornis alphonsianus
 Paradoxornis zappeyi
 Paradoxornis przewalskii
 Paradoxornis fulvifrons
 Paradoxornis nipalensis
 Paradoxornis verreauxi
 Paradoxornis davidianus
 Paradoxornis atrosuperciliaris
 Paradoxornis ruficeps
 Paradoxornis heudei

Aegithalidae 
 Aegithalos caudatus
 Aegithalos leucogenys
 Aegithalos concinnus
 Aegithalos iouschistos
 Aegithalos fuliginosus

Paridae 
 Poecile palustris
 Poecile hypermelaena
 Poecile montana
 Poecile songara
 Poecile superciliosa
 Poecile davidi
 Periparus ater
 Periparus rufonuchalis
 Periparus rubidiventris
 Pardaliparus venustulus
 Lophophanes dichrous
 Parus major
 
 Parus bokharensis
 Parus monticolus
 Parus spilonotus
 Cyanistes cyanus
 Cyanistes flavipectus
 Sittiparus varius
 Sylviparus modestus
 Melanochlora sultanea
 Pseudopodoces humilis

Sittidae 
 Sitta castanea
 Sitta europaea
 Sitta nagaensis
 Sitta cashmirensis
 Sitta himalayensis
 Sitta villosa
 Sitta yunnanensis
 Sitta leucopsis
 Sitta frontalis
 Sitta solangiae
 Sitta magna
 Sitta formosa

Tichodromidae 
 Tichodroma muraria

Certhiidae 
 Certhia familiaris
 Certhia himalayana
 Certhia nipalensis
 Certhia discolor
 Certhia tianquanensis

Remizidae 
 Remiz pendulinus
 Remiz coronatus
 Remiz consobrinus
 Cephalopyrus flammiceps

Nectariniidae 
 Chalcoparia singalensis
 Hypogramma hypogrammicum
 Cinnyris asiaticus
 Cinnyris jugularis
 Aethopyga gouldiae
 Aethopyga nipalensis
 Aethopyga christinae
 Aethopyga saturata
 Aethopyga siparaja
 Aethopyga ignicauda
 Arachnothera longirostra
 Arachnothera magna

Dicaeidae 
 Dicaeum agile
 Dicaeum chrysorrheum
 Dicaeum melanoxanthum
 Dicaeum concolor
 Dicaeum ignipectus
 Dicaeum cruentatum

Zosteropidae 
 Zosterops erythropleurus
 Zosterops palpebrosus
 Zosterops japonicus

Oriolidae 
 Oriolus oriolus
 Oriolus chinensis
 Oriolus tenuirostris
 Oriolus xanthornus
 Oriolus traillii
 Oriolus mellianus

Irenidae 
 Irena puella

Laniidae 
 Lanius tigrinus
 Lanius bucephalus
 Lanius collurio
 Lanius isabellinus
 Lanius cristatus
 Lanius collurioides
 Lanius schach
 Lanius tephronotus
 Lanius excubitor
 Lanius meridionalis
 Lanius minor
 Lanius sphenocercus

Prionopidae 
 Tephrodornis gularis

Dicruridae 
 Dicrurus macrocercus
 Dicrurus leucophaeus
 Dicrurus annectans
 Dicrurus aeneus
 Dicrurus remifer
 Dicrurus hottentottus
 Dicrurus paradiseus

Artamidae 
 Artamus fuscus

Corvidae 
 Perisoreus infaustus
 Perisoreus internigrans
 Garrulus glandarius
 Cyanopica cyana
 Urocissa flavirostris
 Urocissa erythrorhyncha
 Urocissa whiteheadi
 Cissa chinensis
 Cissa hypoleuca
 Dendrocitta vagabunda
 Dendrocitta formosae
 Dendrocitta frontalis
 Crypsirina temia
 Temnurus temnurus
 Pica pica
 Podoces hendersoni
 Podoces biddulphi
 Nucifraga caryocatactes
 Pyrrhocorax pyrrhocorax
 Pyrrhocorax graculus
 Corvus monedula
 Corvus dauuricus
 Corvus splendens
 Corvus frugilegus
 Corvus corone
 Corvus macrorhynchos
 Corvus torquatus
 Corvus ruficollis
 Corvus corax
 Corvus cornix

Sturnidae 
 Ampeliceps coronatus
 Gracula religiosa
 Acridotheres grandis
 Acridotheres cristatellus
 Acridotheres albocinctus
 Acridotheres ginginianus
 Acridotheres tristis
 Acridotheres burmannicus
 Gracupica nigricollis
 Gracupica contra
 Sturnia sturnina
 Sturnia philippensis
 Sturnia sinensis
 Sturnia malabarica
 Temenuchus pagodarum
 Pastor roseus
 Sturnus sericeus
 Sturnus cineraceus
 Sturnus vulgaris

Ploceidae 
 Ploceus philippinus
 Ploceus benghalensis

Estrildidae 
 Amandava amandava
 Lonchura striata
 Lonchura punctulata
 Lonchura atricapilla
 Padda oryzivora

Emberizidae 
 Urocynchramus pylzowi
 Melophus lathami
 Latoucheornis siemsseni
 Emberiza citrinella
 Emberiza leucocephalos
 Emberiza koslowi
 Emberiza cia
 Emberiza godlewskii
 Emberiza cioides
 Emberiza jankowskii
 Emberiza buchanani
 Emberiza hortulana
 Emberiza stewarti
 Emberiza yessoensis
 Emberiza tristrami
 Emberiza fucata
 Emberiza pusilla
 Emberiza chrysophrys
 Emberiza rustica
 Emberiza elegans
 Emberiza aureola
 Emberiza rutila
 Emberiza melanocephala
 Emberiza bruniceps
 Emberiza sulphurata
 Emberiza spodocephala
 Emberiza variabilis
 Emberiza pallasi
 Emberiza schoeniclus
 Emberiza calandra
 Calcarius lapponicus
 Plectrophenax nivalis

Fringillidae 
 Fringilla coelebs
 Fringilla montifringilla
 Leucosticte nemoricola
 Leucosticte brandti
 Leucosticte sillemi
 Leucosticte arctoa
 Pinicola enucleator
 Pinicola subhimachalus
 Carpodacus rubescens
 Carpodacus nipalensis
 Carpodacus erythrinus
 Carpodacus pulcherrimus
 Carpodacus eos
 Carpodacus rhodochrous
 Carpodacus vinaceus
 Carpodacus edwardsii
 Carpodacus synoicus
 Carpodacus roseus
 Carpodacus trifasciatus
 Carpodacus rhodopeplus
 Carpodacus thura
 Carpodacus roborowskii
 Carpodacus rhodochlamys
 Carpodacus rubicilloides
 Carpodacus rubicilla
 Carpodacus puniceus
 Loxia curvirostra
 Loxia leucoptera
 Carduelis spinoides
 Carduelis ambigua
 Carduelis flammea
 Carduelis hornemanni
 Carduelis spinus
 Carduelis carduelis
 Carduelis sinica
 Carduelis flavirostris
 Carduelis cannabina
 Serinus pusillus
 Serinus thibetanus
 Pyrrhula nipalensis
 Pyrrhula erythrocephala
 Pyrrhula erythaca
 Pyrrhula pyrrhula
 Coccothraustes coccothraustes
 Eophona migratoria
 Eophona personata
 Mycerobas affinis
 Mycerobas melanozanthos
 Mycerobas carnipes
 Pyrrhoplectes epauletta
 Rhodopechys sanguinea
 Rhodopechys mongolica
 Rhodospiza obsoleta
 Uragus sibiricus
 Haematospiza sipahi

Passeridae 
 Passer ammodendri
 Passer domesticus
 Passer hispaniolensis
 Passer rutilans
 Passer montanus
 Petronia petronia
 Montifringilla nivalis
 Montifringilla adamsi
 Montifringilla taczanowskii
 Montifringilla davidiana
 Montifringilla ruficollis
 Montifringilla blanfordi

Литература

См. также 
 Эндемизм у птиц

Ссылки 
 www.bsc-eoc.org

Фауна Китая